Die 2. Pétanque-Europameisterschaft 2011 fand vom 19. bis 21. August in Göteborg (Schweden) statt. 

Sie diente als Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft 2012. 
Von den 36 teilnehmenden Equipes aus 35 Nationen (Gastgeber Schweden startet mit zwei Teams) qualifizieren sich 25 für die WM 2012 in Marseille.

Triplette 
Titelverteidiger war Frankreich, das mit Michel Loy, Dylan Rocher, Kevin Malbec und Jean-Michel Puccinelli an den Start ging. Der DPV nominierte Sönke Backens (BC Saarwellingen), Sascha Koch (MKWU München), Steffen Kleemann und Benjamin Lehmann (beide TSG Weinheim-Lützelsachsen).

Modus 
Zunächst wurde eine Vorrunde in 5er und 6er Gruppen gespielt. Die beiden Ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 1/8-Final-Poules und direkt für die WM 2012. Die Ersten und Zweiten der Poules erreichten die Finalrunde, die am Sonntag (21. August) im KO-System vom Viertelfinale bis zum Endspiel gespielt wurde. 

Die 20 in der Vorrunde gescheiterten Mannschaften spielen in einer B-Europameisterschaft um die verbliebenen 9 Startplätze für die Weltmeisterschaft 2012. Zunächst werden drei Runden nach dem Schweizer System absolviert. Die Equipes auf den Plätzen 1–9 waren für die WM qualifiziert, die ersten acht spielten im KO-System den Sieger der B-EM aus.

Vorrunde 
Die Vorrundenspiele wurden in zwei Blöcke aufgeteilt: Die ersten drei Runden wurden am Freitag gespielt. Danach standen in den Gruppen A–D bereits die Achtelfinalisten fest. Für die Gruppen E–H folgten die letzten beiden Runden am Samstagmorgen.

Die Favoriten Frankreich, Spanien und Italien sowie etwas überraschend die Niederlande und Israel gewannen ihre Gruppenspiele allesamt deutlich und souverän. Die Schweiz gewann ebenfalls alle Vorrundenspiele, hatte dabei aber ein paar Mal zu kämpfen.
In der Gruppe A musste die Differenz zu Ungunsten von Finnland über A- oder B-EM entscheiden.
Nach einer Auftaktniederlage gegen Luxemburg konnte sich der Gastgeber Schweden 1 mit drei Siegen für die Poules qualifizieren. 
Österreich schied ohne Sieg aus.

In der Vorrunde bekam es Deutschland in der Gruppe H mit Norwegen, Schottland, Spanien und der Ukraine zu tun.
Nach zwei deutlichen Siegen gegen Norwegen und Schottland gab es im dritten Spiel am Freitag eine 1:13-Klatsche gegen die spanische Equipe. Am Samstag gelang dann aber durch ein 13:1 über die Ukraine souverän als Gruppenzweiter die Qualifikation für die Poule-Runde und somit für die WM 2012.

Auslosung 
Die Auslosung fand am 18. August 2011 statt. Die 36 Equipes wurden in 4 Gruppen à 4 Teams (Gruppen A–D) und in vier Gruppen à 5 Teams (Gruppen E–H) gelost.

Spiele

Poule-Runde 
Im Anschluss an die Vorrunde wurde eine Poule-Runde gespielt, in der je vier Teams in vier Poules um den Einzug ins Viertelfinale antraten. In jedem Poule waren je zwei Gruppenerste und zwei Gruppenzweite der Vorrunde.
Zunächst traf je ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten. 
Die beiden Sieger des Poules qualifizierten sich für das Viertelfinale, für die beiden Verlierer war die EM vorbei.
Diese Runde wurde am Samstag gespielt. Begonnen wurde sie um 13.30Uhr.

Das deutsche Team bekam es in Poule J zunächst mit Italien zu tun. Trotz einer 9:5-Führung musste man sich schließlich 9:13 geschlagen geben. Im anschließenden Spiel der Verlierer wurde Estland mit 13:10 niedergekämpft. In der Barrage gelang durch ein 13:4 über die Schweiz die Revanche für das Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor.
Frankreich gab in seinen zwei Poule-Spielen nur einen Punkt ab und qualifizierte sich als erstes Team für das Viertelfinale. 
Auch die Mitfavoriten Italien und Spanien sowie die starken Monegassen kamen direkt weiter. 
In der Barrage komplettierten dann unter großem Jubel das Team Schweden 1, England und Belgien die Finalrunde.
Für die tags zuvor noch so souverän auftretenden Niederländer kam nach zwei Niederlagen gegen Portugal und Belgien das frühe Aus. 
Auch der dritte der letzten EM, Dänemark, musste in der Poule-Runde die Koffer packen.

Zusammensetzung der Poules 
Die Achtelfinal-Poules wurden nach folgendem Muster gebildet:

Spiele 
Daraus ergaben sich folgende Poules:

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde zwischen den acht verbliebenen Mannschaften im KO-System ausgespielt. 
Sie wurde am Sonntag, dem 21. August ausgespielt. Das Finale der EM begann um 16:00 Uhr.

Wie erwartet sicherte sich die französische Equipe ohne größere Probleme den EM-Titel. Im gesamten Turnierverlauf gab sie (bei 8 Partien) nur 18 Punkte ab. 

Das deutsche Team verpasste zwar eine Medaille knapp, konnte aber die EM als guter 5. abschließen. 

Das Viertelfinale wurde nach folgendem Muster gespielt, das Halbfinale frei gelost:

Endstand

Nations Cup 
Der Nations Cup wurde zwischen den 20 Teams ausgespielt, die nach der Vorrunde nicht die Poule-Runde erreicht hatten. 
Es wurden zunächst 3 Runden Schweizer System gespielt. Die ersten 8 nach diesen drei Runden qualifizierten sich für die KO-Runde. 
Außerdem wurden die restlichen 9 Startplätze für die WM 2012 ausgespielt. Die acht Viertelfinalisten sowie der 9. der Vorrunde waren für die WM qualifiziert.

Vorrunde 
An der Spitze der Abschlusstabelle stand das zweite Team des Gastgebers. Da Schweden 1 bereits die Poule-Runde (und später das Viertelfinale) erreicht hatte und somit für die WM qualifiziert war, rückte das Team auf dem 10. Platz (San Marino) in die WM-Startplätze. 

Eine ganz schwache EM der Teams Luxemburgs und der Türkei wurde mit dem verpassten WM-Ticket genauso wie für die österreichische Equipe zum Debakel.

Finalrunde 
Da das Team Bulgariens vorzeitig abgereist war, rückte der 9. der Vorrunde, Tschechien, ins Viertelfinale auf.

Das B-Turnier gewann Finnland (Arttu Poikolainen, Olli Sinnemaa, Juha-Pekka Siro, Tuukka Ylönen), WM-Achtelfinalist von 2010, gegen Nachrücker Tschechien mit 13:7.

Tir de précision 
Im Tir de précision (z.D.: Präzisionsschießen) trat pro Nation ein Vertreter an. 
Für Deutschland ging Sascha Koch an den Start, für Frankreich, der Halter des inoffiziellen Weltrekords, Dylan Rocher.
Titelverteidiger Charles "Claudy" Weibel ist nicht dabei.
In der Vorrunde schossen alle 35 Sportler einen kompletten Durchgang von 20 Schuss.
Die ersten 4 der Vorrunde erreichten direkt das Viertelfinale, die Tireure auf den Plätzen 5–16 gingen in die Repechage, die zweite Chance, in der sich ebenfalls die besten vier für das Viertelfinale qualifizierten.
Ab dem Viertelfinale ging es im KO-System weiter.

Vorrunde 
Das beste Ergebnis der Vorrunde erzielte Dylan Rocher (Frankreich) mit 53 Punkten.
Sascha Koch schied mit 25 Punkten aus, ohne die Repechage zu erreichen.

Repechage 
In der Repechage traten die Tireure an, die in der Vorrunde auf den Plätzen 5–16 gelandet sind. Die ersten vier dieser Runde qualifizierten sich ebenfalls für das Viertelfinale.
Stark zeigten sich hier die Tireure aus Portugal (Hugo Dores) und etwas überraschend aus Russland (Evgeny Osokin), die mit 48 bzw. 47 Punkten sicher die KO-Runde erreichten.

Finalrunde 
Die acht übrig gebliebenen Tireure ermitteln im KO-System den neuen Europameister. Es schießt der Erste der Vorrunde gegen den vierten der Repechage, der zweite der Vorrunde gegen den dritten der Repechage usw.
Die Finalrunde wurde komplett am Samstagabend absolviert. Die Siegerehrung folgte direkt nach Ende des Finals.

Im Viertelfinale lieferten sich der Este Veiko Proos und der Russe Evgeny Osokin einen harten Kampf. Erst im Stechen (1 Schuss von 7 Metern auf jedes Bild) gewann Proos schließlich mit 8:5.
Der Weltrekordhalter Dylan Rocher musste ebenfalls lange gegen den Dänen Emil Petersen kämpfen. Ein Treffer auf das Cochonnet aus 9 Metern sicherte ihm den Halbfinaleinzug. Die am Nachmittag noch im gleichen Poule ausgeschiedenen Tireure Wietse van Keulen (Niederlande) und Hugo Dores (Portugal) komplettierten die letzten Vier.

Im Halbfinale siegte Rocher sicher gegen Proos, verpasste jedoch einen neuen Turnier-Highscore.
Das zweite Halbfinale hatte nicht die Klasse des ersten, der Portugiese zeigte sich jedoch sicherer und zog souverän ins Finale ein.

Im Finale zeigte Rocher dann seine Klasse und erzielte mit 61 Punkten nicht nur die beste Leistung des Turniers, sondern auch europäischen Rekord

Endstand

Weblinks 
 CEP
 Deutscher Pétanque Verband

Einzelnachweise 

H2011
Sportveranstaltung in Göteborg
Sportveranstaltung 2011